

Geografia

Niemcy 
 Heiden – dzielnica Lage
 Heiden – dzielnica gminy Hellenthal w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Euskirchen
 Heiden – gmina w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Borken

Szwajcaria 
 Heiden – gmina w kantonie Appenzell Ausserrhoden

Osoby 
 Beth Heiden – amerykańska łyżwiarka
 Erhard Heiden – członek ruchu faszystowskiego
 Eric Heiden – amerykański kolarz

Inne 
 heiden – pawilon
 Heiden – grupa muzyczna

Zobacz też 
 Heide
 Heyden